Tour Française du Château de Brest
Tour Française du Château du Taureau